El Torneig de Stuttgart 2009 o també conegut com a MercedesCup 2009 és una competició tennística que forma part de les sèries 250 de l'ATP. És la 33a edició del torneig i es juga a Stuttgart, Alemanya entre l'11 i el 19 de juliol de 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009